Ante Brkić – scacchista croato
 David Brkic – cestista italiano
 Haris Brkić – cestista jugoslavo
 Ivan Brkić – calciatore croato
 Iva Brkić – cestista croata
 Mladen Brkić – calciatore serbo
 Senad Brkić – ex calciatore bosniaco
 Željko Brkić – calciatore serbo